De Verbandsliga Hamburg 2004/05 was het 60ste voetbalkampioenschap van de Verbandsliga Hamburg, de hoogste amateurcompetitie van Hamburg. De Verbandsliga vormde de vierde klasse onder de Oberliga Nord. 

Zowel kampioen TSV Sasel als vicekampioen SV Halstenbek-Rellingen verzaakten een promotie.

Eindstand 

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 2004/05